Bois Belleau peut faire référence à :
 la bataille du bois Belleau lors de la Première Guerre mondiale ;
 le , ancien porte-avions de la Marine nationale française, auparavant porte-avions de l'US Navy sous le nom USS Belleau Wood ;
 le porte-aéronef , un porte-aéronef mixte (avions VTOL et hélicoptères) de classe Tarawa de l'US Navy ;
 le Cimetière américain du Bois Belleau situé dans la commune de Belleau (Aisne).